Creoseptoria är ett släkte av svampar. Creoseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Creoseptoria